Een metamorfose, gedaanteverwisseling, gedaanteverandering, metamorfose of transfiguratie is een verandering van vorm, structuur, karakter, verschijning of omstandigheid, in een ontwikkeling. Het wordt in diverse contexten gebruikt; zie:

 Gedaanteverwisseling (zie aldaar voor onder andere de betekenis in de literatuur)
 Metamorfose (biologie)
 Metamorfose (mythologie)
 Metamorfosen (Ovidius) 
 Metamorfosen (Romeinse literatuur)
 Metamorfose (geologie)
 Metamorfose (mode)
 Metamorfose (muziek)

Zie ook 
 Metamorfoze